Василёк Ге́рбера () — растение, вид рода Василёк семейства Астровые, или Сложноцветные.

Ареал и среда обитания 
Российский эндемик среднедонских, нижнедонских и приволжских песчаных массивов. Отмечен в низовьях Волги, Заволжье, среднем Дону и Восточном Причерноморье. Произрастает на развеваемых бугристых песках надпойменных террас и на водораздельных песчаных массивах.

Ботаническое описание 
Многолетнее растение.

Стебель от 25 до 60 см, ветвистый, вместе с листьями паутинистый.

Верхние листья цельные, нижние рассечённые на узкие сегменты.

Корзинки с широкоовальной обёрткой, 13—15 мм длиной, 12—14 мм шириной. Придатки листьев прозрачные, округлые. Венчики в сухом виде бледно-жёлтые, в живом — кремовые, очень редко розоватые. Цветёт в июне — сентябре.

Летучка равна или немного короче семянки. Семянка гладкая, тонко и мягко волосистая, длиной до 5 мм.

Размножение семенное.

Охранный статус 
Включён в Красные книги Ростовской и Волгоградской областей.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской Области

Чертополоховые
Флора Европы